HFI est un sigle qui peut désigner :
 High Frequency Instrument, un instrument du télescope spatial Planck ;
 , une loi américaine controversée de gestion des forêts.